Nicola – nome proprio di persona italiano maschile
Nicola – frazione di Luni, in provincia della Spezia

Persone
Nicola – vescovo cattolico italiano
Nicola del Giappone – monaco e teologo russo
Lewis Nicola – militare e scrittore irlandese
Nicola Di Bari – cantante italiano
Noel Nicola – cantautore cubano
Andrea Nicola – calciatore italiano
Chiara Nicola – attrice italiana
Carlos Nicola – ex calciatore uruguaiano
Costantino Nicola – calciatore italiano, fratello di Beniamino
Davide Nicola – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Marcelo Nicola – ex cestista e allenatore argentino di origine italiana

Pagine correlate
 De Nicola
 Di Nicola